Mathieu Rutten (auteur) (1906-1987), Vlaams auteur.
 Mathieu Rutten (politicus) (1925-2011), burgemeester van Tongeren.